Mabie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mabie (socken), Guangxi,

USA 

 Mabie (ort), Kalifornien, Plumas County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar